Wingsbach ist ein geographischer Name:

 Wingsbach, Stadtteil von Taunusstein im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

 Wingsbach (Aar), rechter Zufluss der Aar (zur Lahn) in Taunusstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Wingsbach (Ahr) oder Maibach, am Oberlauf Talbach, rechter Zufluss der Ahr beim Kloster Kalvarienberg, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Windsbach